Guarromán kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Guarromán (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Guarromán (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar